Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге Европы УЕФА 2013/2014 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Валенсия» (Валенсия) 

* В ответном матче 1/2 финала «Валенсия» — «Севилья» мяч в свои ворота забил Бету.

«Суонси Сити» (Суонси) 

 «Суонси» базируется в Уэльсе, но он получил право участвовать в Лиге Европы от Англии как обладатель Кубка Футбольной лиги 2012/2013 (все заработанные очки клуба в Таблице коэффициентов УЕФА были начислены Англии, а не Уэльсу).

«Кубань» (Краснодар)

«Санкт-Галлен» (Санкт-Галлен)

Группа B

«Лудогорец» (Разград)

«Черноморец» (Одесса)

ПСВ (Эйндховен)

«Динамо» (Загреб)

Группа C

«Ред Булл» (Зальцбург) 

* В ответном матче 1/16 финала «Ред Булл» — «Аякс» мяч в свои ворота забил Мике ван дер Хорн.

«Эсбьерг» (Эсбьерг) 

* В матче 4-го тура «Эсбьерг» — «Эльвсборг» мяч в свои ворота забил Маркус Роден.

«Эльвсборг» (Бурос)

«Стандард» (Льеж)

Группа D

«Рубин» (Казань) 

* В матче 2-го тура «Рубин» — «Зюлте-Варегем» мяч в свои ворота забил Фредерик Дюплю.

«Марибор» (Марибор)

«Зюлте-Варегем» (Варегем)

«Уиган Атлетик» (Уиган)

Группа E

«Фиорентина» (Флоренция)

«Днепр» (Днепропетровск)

«Пасуш ди Феррейра» (Пасуш ди Феррейра)

«Пандурий» (Тыргу-Жиу)

Группа F

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) 

* В матче 2-го тура АПОЭЛ — «Айнтрахт» мяч в свои ворота забил Нектариос Александру.

В первом матче 1/16 финала «Порту» — «Айнтрахт» мяч в свои ворота забил Алекс Сандро.

«Маккаби» (Тель-Авив)

АПОЭЛ (Никосия)

«Бордо» (Бордо)

Группа G

«Генк» (Генк)

«Динамо» (Киев) 

* По решению УЕФА «Динамо» (Киев) провёл домашний матч 1/16 финала против «Валенсии» на нейтральном поле в Никосии (Кипр) из соображений безопасности.

** В матче 2-го тура «Рапид» — «Динамо» (Киев) мяч в свои ворота забил Кристофер Дибон.

В матче 4-го тура «Тун» — «Динамо» (Киев) мяч в свои ворота забил Лукас Шенкель.

«Рапид» (Вена)

«Тун» (Тун)

Группа H

«Севилья» (Севилья)

«Слован» (Либерец)

«Фрайбург» (Фрайбург-им-Брайсгау)

«Эшторил» (Эшторил)

Группа I

«Олимпик» (Лион)

«Бетис» (Севилья)

«Витория» (Гимарайнш)

«Риека» (Риека)

Группа J

«Трабзонспор» (Трабзон) 

* В матче 4-го тура «Легия» — «Трабзонспор» мяч в свои ворота забил Досса Жуниор.

«Лацио» (Рим)

«Аполлон» (Лимасол)

«Легия» (Варшава)

Группа K

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) 

* В матче 5-го тура «Тромсё» — «Тоттенхэм» мяч в свои ворота забил Аднан Чаушевич.

«Анжи» (Махачкала) 

* В ответном матче 1/16 финала «Генк» — «Анжи» мяч в свои ворота забил Деррик Чиманга.

«Шериф» (Тирасполь)

«Тромсё» (Тромсё)

Группа L

АЗ (Алкмар)

ПАОК (Салоники) 

* В матче 5-го тура «Шахтёр» (Караганда) — «ПАОК» мяч в свои ворота забил Алдин Джидич.

«Маккаби» (Хайфа)

«Шахтёр» (Караганда)

Клубы Лиги Чемпионов
Команды, занявшие третьи места в своих группах в Лиге Чемпионов 2013/2014, попали в плей-офф Лиги Европы. Ниже приведён список футболистов этих клубов, сыгравших за основной состав команды в плей-офф минимум один матч.

«Бенфика» (Лиссабон)

«Ювентус» (Турин) 

* В ответном матче 1/4 финала «Ювентус» — «Лион» мяч в свои ворота забил Самюэль Умтити.

«Базель» (Базель)

«Порту» (Порту)

«Наполи» (Неаполь)

«Виктория» (Пльзень)

«Шахтёр» (Донецк)

«Аякс» (Амстердам)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги Европы УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

 
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году
состав